Osoby o tym nazwisku:
 Khéphren Thuram – francuski piłkarz
 Lilian Thuram – francuski piłkarz
 Marcus Thuram – francuski piłkarz